Termin -{GDOR}- ima više značenja.
 Glutation dehidrogenaza (askorbat), enzim
 Odeljenje za prihode Džordžije ()